Jasieński est un patronyme porté notamment par :
 Bruno Jasieński (1901-1938), écrivain polonais.
 Feliks Jasieński (1861–1929), critique et collectionneur d'art polonais.
 Louis Jasieński (1800-1842), prêtre dominicain et insurgé polonais.

Patronyme polonais